Калькуттский трамвай — трамвайная система в городе Калькутта, Западная Бенгалия, Индия, эксплуатируемая Транспортной корпорацией Западной Бенгалии (WBTC) и Calcutta Tramways Company (CTC). Является единственной трамвайной сетью, действующей в Индии. Запущенная в 1902 году, это вторая самая старая электрическая система трамваев в Индии (первой стала электрическая система в городе Мадрас).

В 1960-х годах насчитывалось 37 трамвайных линий, но с годами постепенно сокращаются. На 2021 год действуют всего 6 линий. Основными причинами сокращения являются финансовые проблемы, плохое техническое состояние, низкий пассажиропоток, расширение города и строительство дорожных эстакад, расширение метро Калькутты, медленная скорость трамваев и большие габариты на маленьких дорогах.

Действующие маршруты

Происшествия 
3 декабря 2012 года трамвай, въезжающий в депо Ультаданга, убил семилетнего ребёнка.  Мальчик играл около трамвайных путей, когда трамвай приблизился и сбил его.

Водитель автобуса попытался обогнать трамвай 31 января 2013 года. Задняя часть автобуса задела трамвай, ампутировав руку пассажира автобуса.  Человек был доставлен в больницу для того, чтобы его рука была пришита.

19 июня 2014 года трамвай без водителя сбил 10 автомобилей.  О жертвах и травмах не сообщалось.

Проекты и планы сети 

Были предложены планы по обновлению рельсов и проводов, расширению системы до Солёного озера, Нового города, Банталы и набережной Хугли. Также были предложения о замене нынешних двухэтажных трамваев SLC на новые одноэтажные трамваи.  Хотя иногда от системы хотят отказаться из-за критики, что трамваи занимают слишком много места на дороге, замедляют движение других дорожных транспортных средств и перевозят слишком мало пассажиров, тем не менее система считается культовой и экологически чистой.

См.также 
 Трамвай в Индии

Примечания

Ссылки 

 Official website of Calcutta Tramways Company
 Urbanrail.net page with schematic map of trams in Kolkata
 Geographical map of trams in Kolkata, both past and latest updates
 Some great photos of trams in Kolkata 
 Department of Transport from the Government of West Bengal website
 A little more Information about trams in Kolkata 

Появились в 1873 году
Трамвайные системы Индии